Анастаси́я Вита́льевна Губа́нова (, ) — грузинская, ранее российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Европы (2023), бронзовый призёр этапа Гран-при MK John Wilson Trophy (2022), победительница турнира серии «Челленджер» Золотой конёк Загреба (2021), серебряный призёр турнира Золотой конёк Загреба (2018), бронзовый призёр турнира Finlandia Trophy (2022). Серебряный призёр Кубка России (2018, 2020) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2016).

По состоянию на 28 января 2023 года занимает 6-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение Губановой выступать за сборную Грузии.

Биография 
Родилась 2 декабря 2002 года в Тольятти. В 2006 году переехала с матерью в Санкт-Петербург, где первое время они жили у родственников. Отец остался в Тольятти, поддерживал семью финансово. Затем, продав тольяттинскую недвижимость, воссоединился с семьёй в Санкт-Петербурге. У Анастасии есть младшие брат и сестра Екатерина, которая занимается фигурным катанием.

Начала кататься в 2006 году. С раннего детства выделялась скольжением и интерпретацией. Выиграла несколько международных турниров среди новичков. Эксперты фигурного катания считали Губанову одной из самых перспективных одиночниц; отмечалось её чувство музыки и способность мягко скользить, специалисты ставили её катание в один ряд с катанием Алёны Косторной.

До марта 2018 года тренировалась в петербургской СШОР у Алексея Урманова и Ангелины Туренко. Сезон 2018/2019 провела у Елены Буяновой в московском клубе ЦСКА. В июле 2019 года закончила сотрудничество с Буяновой и вернулась в Санкт-Петербург, в группу Евгения Рукавицына.

Сезон 2016—2017 
В сезоне 2016/2017 дебютировала в юниорской серии Гран-при. Выступала на этапах в Чехии и Германии, где победила. В финале юниорского Гран-при заняла второе место. Вскоре дебютировала на взрослом чемпионате России, финишировав седьмой. В феврале на первенстве России среди юниоров тоже была седьмой.

Сезон 2017—2018 
В сезоне 2017/2018 стала четвёртой на австрийском этапе юниорского Гран-при, шестой на взрослом чемпионате России и четвёртой на первенстве России среди юниоров.

Сезон 2018—2019 
Достигнув необходимого возраста для участия во взрослых международных соревнованиях, выступила на двух турнирах серии «Челленджер». На первом, Tallinn Trophy, была четвёртой, а на турнире Золотой конёк Загреба завоевала серебро. В 2018 и 2020 годах становилась серебряным призёром финала Кубка России.

Сезон 2019—2020, 2020—2021 
Губанова заняла десятое место на чемпионате России 2020. В соревнованиях в сезоне 2020—2021 не участвовала.

В 2021 году Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Генеральный директор ФФККР А. Коган сообщил, что разрешение сменить спортивное гражданство было дано уже годом ранее.

Сезон 2021—2022 
Новый олимпийский сезон начала на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. После короткой программы занимала 4-е место (69,50 баллов), в произвольной 7-е место (134,41 баллов), в итоге заняла 5-е место с суммой баллов 203,91. В декабре выступила на турнире Золотой конёк Загреба в г. Сисак (Хорватия). В короткой программе была 1-ой (65,68 баллов), в произвольной на 3-ей (118,61 баллов), в итоге выиграла турнир с суммой баллов 184,29.

В январе 2022 года выступила на чемпионате Европе в Таллине. В короткой программе заняла 6-е место (67,02 баллов), в произвольной 7-е (121,15 баллов), в итоге 7-е место с суммой баллов 188,17.

На Олимпийских играх в Пекине приняла участие в командных соревнованиях. По итогам короткой программы оказалась 4-ой (67,56 баллов) и принесла команде 7 очков. Команда Грузии заняла 6-е место и не прошла в финал. В личном турнире в короткой программе была на 10-ом месте (65,40 баллов), в произвольной на 10-ом (135,58 баллов), в итоге заняла 11-е место с суммой баллов 200,98.

В марте выступила на чемпионате мира, где после короткой программы была на 14-ом месте (62,59 баллов), в произвольной программе на 5-ом месте (134,02 баллов), в итоге заняла 6-е место с суммой баллов 196,61.

Сезон 2022—2023 
Новый сезон начала на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy, в короткой программе была на 2-ом месте (68,03 баллов), в произвольной на 4-ом (129,53 баллов), в итоге заняла 3-е место с суммой баллов 197,56. 

В ноябре приняла участие в четвёртом этапе серии Гран-при MK John Wilson Trophy; в короткой программе расположилась на 3-ем месте (66,82 баллов), в произвольной на 5-ом (126,29 баллов), в итоге завоевала бронзовую медаль с суммой баллов 193,11. В конце ноября приняла участие в шестом этапе Гран-при Grand Prix Espoo, где в короткой программе была 9-ой (56,03 баллов), в произвольной 8-ой (110,54 баллов), в итоге заняла 7-е место с суммой баллов 166,57.

В конце января выступила на чемпионате Европы. Анастасия подходила к турниру в качестве одной из фавориток в отсутствие российских фигуристов, отстранённых от любых мероприятий под эгидой ISU в связи со вторжением России в Украину. После короткой программы занимала 1-е место (69,81 баллов); исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц во второй половине программы. В произвольной программе, в которой исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и каскад тройной флип — тройной тулуп, также была первой (130,10 баллов) и стала чемпионкой с суммой баллов 199,91, а также выиграла для Грузии первое золото чемпионата Европы.

Программы

Результаты 
За Грузию

За Россию

Примечания

Ссылки 
 
 Анастасия Губанова на сайте Fskate.ru — 

Фигуристы Грузии
Фигуристы России
Иммигрировавшие в Грузию из России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года